Municipio de Grant puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Grant (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Johnson.
 Municipio de Grant (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Randolph.
 Municipio de Grant (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Richland.
 Municipio de Grant (condado de Beadle, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Beadle.
 Municipio de Grant (condado de Lincoln, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Lincoln.
 Municipio de Grant (condado de McCook, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de McCook.
 Municipio de Grant (condado de Roberts, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Roberts.
 Municipio de Grant (condado de Lake, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Lake.
 Municipio de Grant (condado de Vermilion, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Vermilion.
 Municipio de Grant (condado de Benton, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Benton.
 Municipio de Grant (condado de DeKalb, Indiana), un municipio ubicado en el condado de DeKalb.
 Municipio de Grant (condado de Greene, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Grant (condado de Newton, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Newton.
 Municipio de Grant (condado de Adams, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Grant (condado de Boone, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Boone.
 Municipio de Grant (condado de Buena Vista, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Buena Vista.
 Municipio de Grant (condado de Carroll, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Carroll.
 Municipio de Grant (condado de Cass, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Grant (condado de Cerro Gordo, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Cerro Gordo.
 Municipio de Grant (condado de Clinton, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de Grant (condado de Dallas, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Dallas.
 Municipio de Grant (condado de Franklin, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Grant (condado de Greene, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Grant (condado de Grundy, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Grundy.
 Municipio de Grant (condado de Guthrie, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Guthrie.
 Municipio de Grant (condado de Hardin, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Hardin.
 Municipio de Grant (condado de Ida, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Ida.
 Municipio de Grant (condado de Kossuth, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Kossuth.
 Municipio de Grant (condado de Linn, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Linn.
 Municipio de Grant (condado de Lyon, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Lyon.
 Municipio de Grant (condado de Monona, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Monona.
 Municipio de Grant (condado de Montgomery, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.
 Municipio de Grant (condado de O'Brien, Iowa), un municipio ubicado en el condado de O'Brien.
 Municipio de Grant (condado de Page, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Page.
 Municipio de Grant (condado de Plymouth, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Plymouth.
 Municipio de Grant (condado de Pocahontas, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Pocahontas.
 Municipio de Grant (condado de Poweshiek, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Poweshiek.
 Municipio de Grant (condado de Ringgold, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Ringgold.
 Municipio de Grant (condado de Sioux, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Sioux.
 Municipio de Grant (condado de Story, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Story.
 Municipio de Grant (condado de Tama, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Tama.
 Municipio de Grant (condado de Taylor, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Taylor.
 Municipio de Grant (condado de Union, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Union.
 Municipio de Grant (condado de Winnebago, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Winnebago.
 Municipio de Grant (condado de Woodbury, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Woodbury.
 Municipio de Grant (condado de Wright, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Wright.
 Municipio de Grant (condado de Barton, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Barton.
 Municipio de Grant (condado de Clay, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Grant (condado de Cloud, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Cloud.
 Municipio de Grant (condado de Crawford, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Grant (condado de Cowley, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Cowley.
 Municipio de Grant (condado de Decatur, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Decatur.
 Municipio de Grant (condado de Dickinson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Dickinson.
 Municipio de Grant (condado de Douglas, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Douglas.
 Municipio de Grant (condado de Jackson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Grant (condado de Jewell, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Jewell.
 Municipio de Grant (condado de Lincoln, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Lincoln.
 Municipio de Grant (condado de Marion, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Marion.
 Municipio de Grant (condado de Neosho, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Neosho.
 Municipio de Grant (condado de Osage, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Osage.
 Municipio de Grant (condado de Osborne, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Osborne.
 Municipio de Grant (condado de Ottawa, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ottawa.
 Municipio de Grant (condado de Pawnee, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Pawnee.
 Municipio de Grant (condado de Pottawatomie, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Pottawatomie.
 Municipio de Grant (condado de Reno, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Reno.
 Municipio de Grant (condado de Republic, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Republic.
 Municipio de Grant (condado de Riley, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Riley.
 Municipio de Grant (condado de Russell, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Russell.
 Municipio de Grant (condado de Sedgwick, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sedgwick.
 Municipio de Grant (condado de Sherman, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sherman.
 Municipio de Grant (condado de Washington, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Grant (condado de Cheboygan, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Cheboygan.
 Municipio de Grant (condado de Clare, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Clare.
 Municipio de Grant (condado de Grand Traverse, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Grand Traverse.
 Municipio de Grant (condado de Huron, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Huron.
 Municipio de Grant (condado de Iosco, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Iosco.
 Municipio de Grant (condado de Keweenaw, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Keweenaw.
 Municipio de Grant (condado de Mason, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Mason.
 Municipio de Grant (condado de Mecosta, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Mecosta.
 Municipio de Grant (condado de Newaygo, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Newaygo.
 Municipio de Grant (condado de Oceana, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Oceana.
 Municipio de Grant (condado de St. Clair, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de St. Clair
 Municipio de Grant (condado de Caldwell, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Caldwell.
 Municipio de Grant (condado de Clark, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Clark.
 Municipio de Grant (condado de Dade, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Dade.
 Municipio de Grant (condado de DeKalb, Misuri), un municipio ubicado en el condado de DeKalb.
 Municipio de Grant (condado de Dallas, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Dallas.
 Municipio de Grant (condado de Harrison, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Harrison.
 Municipio de Grant (condado de Nodaway, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Nodaway.
 Municipio de Grant (condado de Putnam, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Putnam.
 Municipio de Grant (condado de Stone, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Stone.
 Municipio de Grant (condado de Webster, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Webster.
 Municipio de Grant (condado de Antelope, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Antelope.
 Municipio de Grant (condado de Buffalo, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Buffalo.
 Municipio de Grant (condado de Cuming, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Cuming.
 Municipio de Grant (condado de Custer, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Custer.
 Municipio de Grant (condado de Franklin, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Grant (condado de Gage, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Gage.
 Municipio de Grant (condado de Kearney, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Kearney.
 Municipio de Grant (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Indiana.